Il colonnello Chabert è un romanzo scritto da Honoré de Balzac nel 1844, da tal soggetto sono scaturiti vari film:

Il colonnello Chabert film italiano di Carmine Gallone del 1920.
Il colonnello Chabert film tedesco di Hans-Jürgen Völcker del 1924.
Il colonnello Chabert, film francese di René Le Hénaff del 1943.
Il colonnello Chabert, film francese di Yves Angelo del 1994.

Altre pagine
Le colonel Chabert (disambigua)
Oberst Chabert